Poprad steht für: 
 Poprad, slowakische Stadt, Verwaltungssitz des Okres Poprad
 Poprad (Fluss), Fluss in Polen und der Slowakei
 ÖStB – Poprad, österreichisch-ungarische Dampflokomotive